Crooked River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Crooked River (Wongungarra River), Nebenfluss des Wongungarra River in Victoria, Australien
 Crooked River (New South Wales), in New South Wales

in Kanada:
 Crooked River (Dinorwic Lake), im Kenora District in Ontario
 Crooked River (McLeod Lake), in British Columbia
 Crooked River (Naskaupi River), in Neufundland und Labrador

in Neuseeland:
 Crooked River (Lake Brunner), auf der Südinsel

in den Vereinigten Staaten:
 Crooked River (Crooked Lake), in Michigan 
 Crooked River (Cumberland River), in Georgia 
 Crooked River (Florida) 
 Crooked River (Idaho)
 Crooked River (Machias River), in Maine 
 Crooked River (Maryland)
 Crooked River (Missouri River), in Missouri
 Crooked River (Oregon), Nebenfluss des Deschutes River in Oregon
 Crooked River (Songo River), in Maine
 Crooked River (Wareham River), in Massachusetts 
 ein anderer Name für den Cuyahoga River in Ohio
 

Crooked River steht für:
 Crooked River (deutsch Banditenjäger), einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1950 
 Crooked River (2006), Schweizer Film aus dem Jahr 2006